Carlos Alberto est un prénom composé brésilien.

Prénom utilisé en tant que pseudonyme  
 Carlos Alberto (acteur)
 Carlos Alberto (1944-2016), Carlos Alberto Torres, footballeur puis entraîneur brésilien, champion du monde en 1970.
 Carlos Alberto (1978-), Carlos Alberto de Oliveira Júnior, footballeur brésilien.
 Carlos Alberto (1980-), Carlos Alberto de Almeida Junior, footballeur brésilien.
 Carlos Alberto (1984-), Carlos Alberto Gomes, footballeur brésilien.

Prénom 

 Carlos Alberto Parreira (1943-), entraîneur brésilien de football.
 Carlos Alberto Tévez (1984-), footballeur argentin.